Al Jizah kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Giza, guvernementshuvudort,

Jordanien 

 Al Jīzah (ort i Jordanien), Amman, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Jordanienförgreningar